Příjmení Plesinger, přechýleně Plesingerová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Josef Plesinger (* 1947) – český fotbalový brankář
 Miroslav Plesinger-Božinov (1883–1963) – český legionář, politik a diplomat, který se významně zasloužil o vznik a rozvoj prvorepublikového Československa
 Václav Plesinger (1860–1937) – český kartograf a vydavatel map

Podobná příjmení
 Jan Plešinger (* 1973) – český diplomat
 Vladimír Plešinger (1938–2018) – český cestovatel, autor cestopisných knih a hydrogeolog

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení